Джон Макінрой до цього двічі підряд був чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Бйорна Борга з рахунком 4–6, 6–2, 6–4, 6–3. Це був останній матч Борга на турнірах Великого шолома.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1981 US Open Men's Singles draw

1981 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу